La Pervaja Liga 1990 fu la 50ª edizione della seconda serie del campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale dello .

Stagione

Novità
A causa della secessione della Georgia, avvenimento non riconosciuto dalla federazione sovietica e perciò non comportante sostituzioni, il numero di squadre scese da ventidue a venti, con la promossa CSKA Mosca rimpiazzata da Lokomotiv Mosca e Zenit Leningrado retrocesse dalla Vysšaja Liga, mentre le neopromosse Dinamo Sukhumi, Tekstilščik Tiraspol e Lokomotiv Gor'kij sostituirono le retrocesse SKA Rostov, Daugava Rīga e SKA Karpaty.

Prima dell'inizio del campionato il Tekstilščik Tiraspol cambiò denominazione in Tiras Tiraspol, mentre il Lokomotiv Gor'kij cambiò denominazione in Lokomotiv Nižnij Novgorod. Nel corso del campionato lo Spartak Ordžonikidze cambiò denominazione in Spartak Vladikavkaz.

Al termine della stagione 1989 le squadre georgiane (Guria Lanchkhuti, Torpedo Kutaisi e Dinamo Batumi, ma non la Dinamo Sukhumi) si erano ritirate dal campionato sovietico per entrare a far parte del neocostituito campionato georgiano di calcio.

Formula
Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le venti partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 38 incontri per squadra; erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Venivano promosse in Vysšaja Liga le prime tre classificate e retrocessa in Vtoraja Liga l'ultima classificata. La quarta classificata disputava uno spareggio promozione/retrocessione con la tredicesima classificata in Vysšaja Liga.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Promosso in Vysšaja Liga 1991.
      Retrocesso in Vtoraja Liga 1991.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Spareggio promozione/retrocessione

Note

Voci correlate 
 Vysšaja Liga 1990
 Kubok SSSR 1989-1990
 Kubok SSSR 1990-1991

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1990
1990